Le tournoi de Leicester est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 19 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Evonne Goolagong.

En double mixte, la paire Evonne Goolagong et Bob Hewitt enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leicester
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Leicester
Tennis en Angleterre en 1971
Tennis en juillet 1971